

Дани сећања 

1160-е пне.